Е́рри Ферна́ндо Ми́на Гонса́лес (; 23 сентября 1994 года, Гуачене, Каука, Колумбия) — колумбийский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Мина начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Пасто», дебютировав 20 марта 2013 года в матче Кубка Колумбии против «Депора».

По окончании сезона 2013 Ерри перешёл в «Индепендьенте Санта-Фе».

В мае 2016 года Мина перешёл в бразильский клуб «Палмейрас». 4 июля в матче против клуба «Спорт Ресифи» он дебютировал за «зелёно-белых». В следующей игре, в матче против «Сантоса» 12 июля он забил свой первый гол в бразильской Серии А. По итогам сезона 2016 Мина попал в символическую сборную года чемпионата Бразилии, а также был включён символическую сборную года Южной Америки по версии журнала El País.

Впервые информация об интересе к колумбийскому центрдефу со стороны испанского гранда «Барселоны» появилась в июле 2016 года. Слухи о грядущем переходе периодически вспыхивали во время трансферных окон — зимой и летом 2017 года. 11 января 2018 года «Барселона» официально объявила о переходе Мины, сумма трансфера составила €11,8 млн, контракт с игроком был подписан до 30 июня 2023 года. За «сине-гранатовых» он дебютировал 9 февраля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании 2017/18 против «Валенсии», выйдя на замену на 83-й минуте вместо Жерара Пике. В испанской Примере его дебют состоялся через два дня в матче против «Хетафе», где он вышел в стартовом составе.

9 августа 2018 года было официально объявлено о приобретении Мины английским клубом «Эвертон» за €30,25 млн плюс €1,5 млн бонуса. «Барселона» сохранила за собой право обратного выкупа игрока с лета 2020 года за €60 млн. Пропустив часть сезона 2018/19 из-за травмы, полученной на чемпионате мира, Мина дебютировал за  3 ноября в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион», выйдя на замену в компенсированное время. В матче на  против «Бёрнли» забил свой первый гол за «Эвертон».

Карьера в сборной 
28 мая 2016 года Мина был вызван в состав сборной Колумбии на матчи Копа Америка Сентенарио вместо, травмировавшегося перед турниром, Оскара Мурильо. Впервые на поле в футболке сборной он вышел 8 июня в матче группового этапа турнира против сборной Парагвая.

10 октября 2016 года в квалификационном матче к чемпионату мира 2018 против сборной Уругвая он забил свой первый гол за национальную сборную.

Участвовал в Чемпионате мира 2018, где забил три мяча в трёх матчах, таким образом сравнявшись с рекордом по результативности на чемпионатах мира среди защитников игрока сборной Западной Германии на Чемпионате мира 1974 Пауля Брайтнера.

Был включён в состав сборной Колумбии на Кубок Америки 2019.

Личная жизнь 
Отец и дядя Ерри играли в футбол на профессиональном уровне, оба были вратарями. Следуя по их стопам, Ерри также начал свой путь футболиста на позиции голкипера, однако вскоре по совету отца переквалифицировался в центрального защитника. На просмотр в «Депортиво Пасто» его привёл дядя, позднее ставший его агентом.

В 2016 году Мина основал благотворительный фонд, помогающий жителям его родного города Гуачене.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 39 матчей / 7 голов; 18 побед, 15 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 «Санта-Фе»
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2015
 Чемпион Колумбии: 2014-II
 Победитель Суперлиги Колумбии: 2015

 «Палмейрас»
 Чемпион Бразилии: 2016

 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Испании: 2017/18

 Сборная Колумбии
 Бронзовый призёр Кубка Америки (2) : 2016, 2021

Личные 
 Член символической сборной чемпионата Бразилии: 2016
 Член символической сборной лиги Паулиста: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Колумбии
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эвертон»